

Geografia 
 Contreras – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Alejandro Contreras (1993) – calciatore cileno
 Alonso de Contreras (1582-1641) – militare, avventuriero e scrittore spagnolo
 Ana Brenda Contreras (1986) – attrice statunitense
 Anderson Contreras (2001) – calciatore venezuelano
 Andrés Contreras (1965) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista messicano
 Carlos Alberto Contreras (1973) – ciclista su strada colombiano
 Carlos Contreras (1972) – calciatore venezuelano
 Carlos Contreras Guillaume (1938) – calciatore cileno
 Cristián Contreras Molina (1946) – vescovo cattolico cileno
 Dalia Contreras (1983) – taekwondoka venezuelana
 Edickson Contreras (1990) – tuffatore venezuelano
 Eleazar López Contreras (1883-1973) – politico venezuelano
 Jorge Contreras (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 José Alirio Contreras (1978) – ciclista venezuelano
 José Castellanos Contreras (1893-1977) – militare e diplomatico salvadoregno
 José Contreras (1971) – giocatore di baseball cubano
 José Contreras Arrau (1982) – calciatore cileno
 José Contreras Cortés (1977) – calciatore cileno
 José Contreras Verna (1994) – calciatore venezuelano
 José Manuel Contreras (1986) – calciatore guatemalteco
 José Miguel Contreras (1958) – imprenditore spagnolo
 Juan René Contreras (1984) – calciatore dominicano
 Leonel Contreras (1961) – calciatore cileno
 Luis Pavez Contreras (1988) – calciatore cileno
 Luis Contreras (1982) – calciatore salvadoregno
 Manuel Contreras (1929-2015) – generale e agente segreto cileno
 Miguel Contreras Torres (1899-1981) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano 
 Néstor Contreras (1979) – calciatore cileno
 Pablo Contreras (1978) – calciatore cileno
 Patricia Contreras (1982) – schermitrice venezuelana
 Patricio Contreras (1947) – attore cileno
 Pedro Contreras (1972) – calciatore spagnolo
 Pedro Moya de Contreras (1528-1591) – arcivescovo cattolico spagnolo
 Roberto Contreras (1928-2000) – attore statunitense
 Rodrigo Contreras (1995) – calciatore argentino
 Rodrigo Contreras (1994) – ciclista su strada colombiano 
 Sergio Contreras Pardo (1983) – calciatore spagnolo
 Willson Contreras (1992) – giocatore di baseball venezuelano
 Wilson Contreras (1967) – calciatore cileno
 Yidiel Contreras (1992) – ostacolista spagnolo